Meta může znamenat:

Zeměpis 
 Meta (řeka) – řeka ve Venezuele a Kolumbii
 Meta (departement) – departement v Kolumbii
 Meta (Neapol) – obec v metropolitním městě Napoli

Přesah pojmu 
 meta (předpona) – předpona, značící „něco za“, „přesah“ původního pojmu, např.:
 metadata,
 metafyzika,
 metajazyk,
 metapopulace,
 metainformace – informace o informaci, často příbuzné k autoreferenci
 <meta> – nepárová značka v značkovacím jazyku HTML pro zaznamenání metainformací, umísťovaná v záhlaví stránky

Cíl 
 meta (baseball) – obecně ve sportu místo, kterého musí hráč dosáhnout: v baseballu, v orientačním běhu
 cíl – v přeneseném významu i v jiných oblastech znamená synonymum pro cílový bod (cílové místo), nebo alespoň kontrolní bod, dílčí cíl na cestě – "... dosáhnout nejvyšších met"

Názvy 
 META (podnik) – výrobní podnik Svazu invalidů
 Meta skladovací technika – česká firma
Meta-Wiki – projekt Nadace Wikimedia
Meta Platforms - firma, která vlastní dceřinou společnost Facebook

Biologie 

 meta (rod) – rod pavouků Meta z čeledi čelistnatkovití
 Metellina – rod pavouků, česky nazývaná meta, z čeledi čelistnatkovití

Chemie 
 m- (čteno meta) – v chemii názvoslovná předpona označující dvě relativní polohy (1,3) benzenového jádra (nebo benzenoidního heterocyklu)

Externí odkazy